Мохаммад Хатта (інд. Mohammad Hatta; 12 серпня 1902 — 14 березня 1980) — індонезійський політичний діяч, національний герой Індонезії, віце-президент.
 17759 Хатта (17759 Hatta) — астероїд головного поясу.
 Хатта Уітіро (яп. 八田 卯一郎, нар. 10 вересня 1903, Осака — пом. 21 квітня 1989) — японський футболіст.